Bronowski: peut faire référence à :
 Jacob Bronowski (1908-1974), mathématicien
 Lisa Anne Bronowski (née en 1944), sa fille
 Alfred Bronowski, pseudonyme d' , auteur polonais

Homonymie de patronyme